Друговичи — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Друговичах проживало 876 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 1194
 Хорваты — 4
 Югославы — 0
 Другие — 6
 Мусульмане — 1
1981 год:
 Сербы — 982
 Хорваты — 3
 Югославы — 45
 Другие — 4
 Мусульмане — 0
1991 год:
 Сербы — 863
 Хорваты — 2
 Югославы — 10
 Другие — 1
 Мусульмане — 0

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской